Зугдидский муниципалитет ( зугдидис муниципʼалитети) — муниципалитет в Грузии, входящий в состав края Самегрело-Верхняя Сванетия. Находится на западе Грузии, на территории исторической области Мегрелия. Административный центр — город Зугдиди (2014—2017 годах не входил в состав муниципалитета, получив статус города краевого подчинения).

История 
Зугдидский район был образован в 1929 году в составе Зугдидского уезда, с 1930 года в прямом подчинении Грузинской ССР. В 1951—1953 годах входил в состав Кутаисской области.

Население 
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения муниципалитета составила 103 259 жителей, на 5 ноября 2014 года (по последней переписи) — 105 509 жителей, на 1 января 2014 года — 177,0 тыс. жителей.

Согласно переписи 2002 года население района (муниципалитета) составило 167 760 чел. По оценке на 1 января 2008 года — 171,4 тыс. чел.

Большинство населения составляют мегрелы (грузины).

Список населённых пунктов 
В состав муниципалитета входит 58 населённых пунктов, в том числе 2 города:

Известные люди 
 Рогава, Антимоз Михайлович — дважды Герой Социалистического Труда.

Примечания 

 
Муниципалитеты Грузии
Самегрело-Верхняя Сванетия